Но́рдюрланд-Ве́стра (; в пер. Запад Северной Земли) — регион в Исландии.

Нордюрланд-Вестра — один из 8 регионов Исландии, находится в северной части страны. На севере он омывается водами Гренландского моря, на западе граничит с регионом Вестфирдир, на юге — с регионами Вестюрланд и Сюдюрланд, на востоке — с регионом Нордюрланд-Эйстра. Площадь региона составляет 12 737 км². Численность населения — 7392 человека (2008 года). Плотность населения равна 0,587 чел./км². Административный центр — Сёйдауркроукюр в сисле Скагафьордюр. До 2006 года в регион Нордюрланд-Вестра входил город Сиглюфьордюр, перешедший затем в регион Нордюрланд-Эйстра.

В центральной части региона находится озеро Адальмансватн (бассейн реки Бланда), на юге — Аднарватн-Стоура (бассейн Эйстюрау), на севере — группа озёр Свинаватн и озеро Хоуп, отделённое от залива Хунафлоуи косой. Также в Нордюрланд-Вестре расположено водохранилище Блёндюлоун.

Население

Административное деление 
В административном отношении регион Нордюрланд-Вестра разделён на 3 сислы (округа) и 1 «свободную общину».

Примечания 

Регионы Исландии
Нордюрланд-Вестра